Фиалковая долина () – природный заповедник в области Малых Карпат.

Расположен в округе Братислава IV, в Братиславском крае. Территория была объявлена заповедником в 1993 году. Её площадь - 20,5879 га. Буферная зона не установлена.

Предметом охраны является: Охрана территории в юго-западной части Малых Карпат. Геологический субстрат представляет собой кристаллический комплекс, долина возникла на линии разлома - опущение и поднятие блоков. В центральной части имеет характер каньона. Сохранившиеся дубово-грабовые леса, редкие виды растений, в частности семейства ятрышников.

Примечания

Внешние ссылки 
 Природный заповедник "Фиалковая долина", государственный кадастр особо охраняемых уголков природы Словацкой Республики
 Охраняемые территории, государственная служба охраны природы Словацкой Республики

Заповедники Словакии